„Пойнтър Систърс“ () е поп и R&B група в Оукланд, щата Калифорния, Съединените американски щати.

Основана е през 1969 година от Джун и Бони Пойнтър. В разни периоди в нея участват също и сестрите им Анита и Рут, както и дъщерята на Рут Айса Пойнтър.

Групата постига най-голяма популярност през 70-те и 80-те години.

Дискография

Студийни албуми 

 The Pointer Sisters (1973)
 Steppin' (1975)
 Having a Party (1977)
 Energy (1978)
 Special Things (1980)
 Black & White (1981)
 So Excited! (1982)
 Break Out (1983)
 Contact (1985)
 Hot Together (1986)
 Serious Slammin' (1988)
 Right Rhythm (1990)
 Only Sisters Can Do That (1993)

Компилации 
 The Best of the Pointer Sisters (1976)
 Retrospect (1981)
 Pointer Sisters' Greatest Hits (1982)
 Greatest Hits (1989)
 Jump: The Best of the Pointer Sisters (1989)
 Greatest Hits (1995)
 Fire: The Very Best of the Pointer Sisters (1996)
 Yes We Can Can: The Best of the Blue Thumb Recordings (1997)
 The Best of the Pointer Sisters (2002)
 Platinum & Gold Collection (2004)
 The Millennium Collection: The Best of the Pointer Sisters (2004)
 Playlist: The Very Best of the Pointer Sisters (2009)
 Goldmine: The Best of the Pointer Sisters (2010)

Live албуми 
 Live at the Opera House (1974)
 The Collection (2004)
 Natalia Meets the Pointer Sisters (2006)

Сингли 
 1971: Don't Try to Take the Fifth
 1972: Destination No More Heartaches
 1973: Yes We Can Can
 1973: Wang Dang Doodle
 1974: Steam Heat
 1974: Fairytale
 1975: Live Your Life Before You Die
 1975: How Long (Betcha' Got a Chick on the Side)
 1975: Going Down Slowly
 1976: You Gotta Believe
 1977: Having a Party
 1977: I Need a Man
 1978: Fire
 1979: Everybody Is a Star
 1979: Happiness
 1979: Blind Faith
 1979: Who Do You Love
 1980: He's So Shy
 1980: Es Tan Timido
 1980: Could I Be Dreaming
 1980: Where Did the Time Go
 1981: Slow Hand
 1981: What a Surprise
 1981: Sweet Lover Man
 1982: Should I Do It
 1982: American Music
 1982: I'm So Excited
 1983: If You Wanna Get Back Your Lady
 1983: I Need You
 1984: Automatic
 1984: Jump (For My Love)
 1984: Neutron Dance
 1985: Baby Come and Get It
 1985: Dare Me
 1985: Freedom
 1986: Twist My Arm
 1986: Back in My Arms
 1986: Goldmine
 1987: All I Know Is the Way I Feel
 1987: Mercury Rising
 1987: Be There
 1988: He Turned Me Out
 1988: I'm in Love
 1988: Power of Persuasion
 1990: Friends' Advice (Don't Take It)
 1990: After You
 1990: Insanity
 1993: Don't Walk Away
 2005: Sisters Are Doing It for Themselves
 2005: Christmas in New York

Видеоклипове 

Американски соул групи
Американски диско групи
Американски семейни музикални групи
Афроамерикански момичешки групи
Носители на Грами
Музикални групи в Оукланд (Калифорния)